Прем'єр-ліга 2015–2016 () — 24-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Жеребкування календаря турніру відбулось 17 червня 2015 року. Сезон тривав з 8 серпня 2015 до 17 травня 2016 року.

У змаганні брали участь 20 клубів. Новими клубами стали «Борнмут», «Вотфорд» та «Норвіч Сіті». Чемпіоном за два тури до закінчення турніру вперше в історії став «Лестер Сіті», до Чемпіонату Футбольної ліги понизились «Ньюкасл Юнайтед», «Норвіч Сіті» та «Астон Вілла».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 

У Прем'єр-лізі сезону 2015/16 беруть участь 5 клубів із Лондона. По два клуби представлять Ліверпуль та Манчестер. Також в чемпіонаті бере участь клуб із Уельсу, «Свонсі Сіті».

Стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
 4 Футболіст забив 4 голи
 5 Футболіст забив 5 голів

Нагороди

Щомісячні нагороди

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 Англійська Прем'єр-Ліга на soccerway 

2016
Англія
Англія
2015 в англійському спорті
2016 в англійському спорті